Celestynów heißen folgende Orte in Polen:

 Celestynów (Borek Wielkopolski), Dorf im Powiat Gostyński der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Borek Wielkopolski
 Celestynów (Sławno), Dorf im Powiat Opoczyński der Woiwodschaft Łódź; siehe Sławno (Powiat Opoczyński)
 Celestynów (Powiat Otwocki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Otwocki der Woiwodschaft Masowien